Longicarpus är ett släkte av ringmaskar. Longicarpus ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Longicarpus